Vlootbeek (beek), een beek in Limburg en Duitsland
 Vlootbeek (waterschap), een voormalig waterschap in het gebied van de gelijknamige beek